

Patronyme 

 Daniel Buren (1938-) peintre et sculpteur français ;
 Lambert de Buren (mort en 1399), évêque de Bamberg ;
 Martin Van Buren (1782-1862)  homme politique américain.

Toponyme 

 Buren, commune néerlandaise ;
 Buren, village de l'île d'Ameland en Frise ;
 , comté des États-Unis ;
 Montagne de Bueren, grand escalier à Liège en Belgique.

Titre 

 Anneaux de Buren, œuvre de Daniel Buren sur l'île de Nantes ;
 Colonnes de Buren, œuvre de Daniel Buren dans la cour d'honneur du Palais-Royal à Paris (1986) ;
 Buren, film de Jamel Aattache (2004).

Autres 
 Buren fut une manufacture d'horlogerie suisse rachetée en 1966 par Hamilton